В одиночному розряді тенісного турніру Internazionali Femminili di Palermo 2000, який проходив в рамках Туру WTA 2000, Генрієта Надьова здобула титул, у фіналі перемігши Павліну Нолу 6-3, 7-5.

Сіяні гравчині 

 Сільвія Талая (1-ше коло)
 Руксандра Драгомір (2-ге коло)
 Анастасія Мискіна (1-ше коло)
 Татьяна Гарбін (1-ше коло)

 Сільвія Фаріна (півфінал)
 Анна Смашнова (півфінал)
 Ріта Гранде (1-ше коло)
 Марта Марреро (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

2000